Hackensack (Minnesota)
Hackensack (New Jersey)